Aegialoalaimus är ett släkte av rundmaskar. Enligt Catalogue of Life ingår Aegialoalaimus i familjen Aulolaimidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Axonolaimidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Aegialoalaimus